Baek-ya (, noto internazionalmente come White Night) è un film sudcoreano, a tematica omosessuale, facente delle trilogia antologia uscita il 15 novembre 2012, composta anche da Jinan-yeoreum, gapjagi e Namjjog-euro ganda, diretta e seneggiata da Leesong Hee Il.

L'opera è stata presentata alla 63ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino nella sezione "panorama".

Trama 
Won Gyu è uno steward di volo tornato da poco in Corea del Sud dopo molti anni di assenza e decide di passare la nottata con un prostituto di nome Tae. Sebbene sia ben intenzionato a consumare il rapporto sessuale con lui diverse reminiscenze del proprio passato gli impediscono di farlo preferendo ripiegare la nottata a parlare con Tae fin quando non incontrerà, per caso, una sua vecchia conoscenza legata a un pestaggio che subì molti anni addietro. Nonostante la volontà di Tae di trattenerlo Won decide di ottenere la propria vendetta.

Personaggi e interpreti 

 Won Gyu, interpretato da Tae-hee WonSteward di volo omosessuale che da molti anni non va in Corea del Sud (suo paese d'origine). Dice di aver un "fidanzato" in Germania (sebbene le dichiarazioni incoerenti sulla sua età, una volta 35 anni e un'altra 24, durante il film suggeriscono che probabilmente è una menzogna).
 Tae Joon, interpretato da Yi-Kyeong LeeFattorino che pratica anche la prostituzione.
 Do Yoon, interpretato da Hyun-sung Kim
 Yo Han, interpretato da Duk-Hyun Won

Note

Voci correlate 

 Diritti LGBT in Corea del Sud

Collegamenti esterni 

 

Film a tematica gay
Film drammatici
Film sentimentali